Thonke ist der Familienname folgender Personen:

 Irene Thonke (1916–2002), deutsche Malerin und Textilkünstlerin
 Wolfgang Thonke (1938–2019), deutscher Journalist, Offizier und Militärwissenschaftler